Thomas Løvendahl Sørensen (n. 12 iunie 1976, Fredericia, Danemarca) este un fotbalist danez care evoluează pentru echipa australiană Melbourne City FC.

A jucat cu naționala Danemarcei la Campionatul Mondial de Fotbal 2002, Euro 2004 și la Campionatul Mondial de Fotbal 2010.

Statistici carieră

Club

Internațional
La 13 iulie 2012

Palmares
 Sunderland
 Football League First Division: 1998–99

 Stoke City
 Finalist FA Cup: 2010–11

 Individual
 North East Football Writers' Player of the Year: 2001

Note

Legături externe

Thomas Sørensen profile at stokecityfc.com

Danish national team profile
Premier League profile 
BBC profile 
Thomas Sørensen fansite

Nașteri în 1976
Danezi în viață
Fotbaliști danezi
Fotbaliști internaționali danezi
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai cluburilor din Danemarca
FIFA Century Club
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Portari de fotbal